Por Boncourt pode estar à procura de:

 Boncourt (Aisne)
 Boncourt (Meurthe-et-Moselle)
 Boncourt - uma comuna na região de Alta-Normandia, departamento de Eure, na França;
 Boncourt - uma comuna na região de Centro, departamento de Eure-et-Loir, na França.

Desambiguações de topônimos